Промежуток:
 Промежуток (математика) — математический числовой интервал.
 Промежуток (посёлок) — железнодорожный посёлок Красноуральского городского округа Свердловской области.
 Промежуток (разъезд) — железнодорожный разъезд в посёлке Промежуток.